Sonate pour deux pianos de Karel Goeyvaerts
 Sonate pour deux pianos de Paul Hindemith
 Sonate en ré majeur pour deux pianos K.448 (375a) de Wolfgang Amadeus Mozart
 Sonate pour deux pianos de Francis Poulenc
 Sonate pour deux pianos d'Igor Stravinsky
 Sonate pour deux pianos de Germaine Tailleferre

Voir aussi :
 Quintette pour piano et cordes (Sonate pour deux pianos) de Johannes Brahms
 Sonate pour deux pianos et percussion de Béla Bartók

 
Composition pour deux pianos